Davidian peut faire référence à : 

 Levon Davidian (1944-2009), homme politique iranien d'origine arménienne.
 Marie Davidian, biostatisticienne américaine.
 Les Branch Davidians, groupe religieux impliqué dans le Siège de Waco.